Няндома — топоним.
 Няндома — город в Архангельской области.
 Няндома (река) — река в Архангельской области, приток Нименьги (бассейн Онеги).
 Няндома (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области.